Le nom Lausanne-Sports (LS) désigne les différentes sections d'un club omnisports de la ville de Lausanne
 Section Aviron : Lausanne-Sports Aviron
 Section Football, rebaptisée FC Lausanne-Sport à la suite d'une disparition par faillite 
 Section Tennis